Jamaica steht für:

 Jamaika, auf Englisch (Amtssprache) die Inselnation 
 Jamaica (Band), eine französische Band
 Jamaica (Getränk), ein in Mexiko populäres Getränk
 Jamaica (Musical), ein Musical aus dem Jahr 1957 
 Jamaika-Koalition, eine bestimmte Koalitionsform in Deutschland
 Glückliche Reise – Jamaica, deutscher Fernsehfilm von Bernd Schadewald (1993)
 HMS Jamaica (C44), konventioneller leichter Kreuzer der britischen Royal Navy

Orte in den Vereinigten Staaten:

 Jamaica (Illinois), im Vermillion County
 Jamaica (Iowa), im Guthrie County
 Jamaica (Vermont), im Windham County
 Jamaica Bay entlang der Stadtbezirke  Brooklyn und Queens
 Jamaica Beach (Texas), im  Galveston County
 Jamaica Plain
 Jamaica Township (Vermilion County, Illinois)
 mehrere Stadtteile (neighborhoods) des New Yorker Stadtbezirks Queens:
 Jamaica (New York City)
 South Jamaica und Jamaica Estates, siehe Verwaltungsgliederung von New York City

Ort in Kuba:

 Jamaica (Kuba), Verwaltungssitz von Manuel Tames